Division 1 i amerikansk fotboll kan avse:

 Division 1 i amerikansk fotboll för herrar
 Före detta Division 1, numera Superserien för damer